Geografia:
 Al-Khalil, nom àrab d'Hebron
Onomàstica:
 Halil o Khalil, príncep otomà
 Al-Àixraf Khalil, sultà mameluc 1290-1293
 Mehmed Said Khalil Efendi-zade, Shaykh al-Islam
 Djandarli Khalil Pasha, gran visir otomà
 Imam-zade Khalil Pasha, gran visir otomà
 Kaysariyyeli Khalil Pasha, gran visir otomà
 Khalil Pasha Hadjdji Arnawud, gran visir otomà
 İvazzade Halil Pasha (Ivaz-zade Khalil Pasha), gran visir otomà
 Khalil Hamid Pasha, gran visir otomà
 Khalil Rifat Pasha, gran visir otomà
 Khalil Mutran, poeta libanès